Kerkje aan de Zee (Urk), een kerkgebouw in Urk
 Kerkje aan Zee (Katwijk), een kerkgebouw in Katwijk, ook wel bekend als het witte kerkje aan zee